Sérgio Santos pode referir-se a:

 Sérgio Santos, treinador de triatlo português;
 Sérgio Santos, cantor e compositor mineiro, parceiro de Paulo César Pinheiro.
 Sérgio Santos, produtor musical carioca, parceiro de Pablo Bispo.